Hargrave ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur A. Hargrave (1856–1957), US-amerikanischer Journalist sowie Zeitungsherausgeber
 Brett Hargrave, US-amerikanische Schauspielerin
 Elizabeth Hargrave, US-amerikanische Spieleautorin
 Henry Hargrave (1720–1780), englischer Komponist des Barock
 Javon Hargrave (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Hargrave (Pseudonym: White Fox; 1894–1982), britischer Zeichner, Autor und Politiker
 Lawrence Hargrave (1850–1915), britisch-australischer Ingenieur, Astronom, Entdecker, Erfinder und Luftfahrtpionier

Hargrave steht für:

 (11777) Hargrave, Asteroid
 Hargrave Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika